Рука́вина () — фамилия хорватского происхождения. Известные носители:

 Рукавина, Анте (род. 1986) — хорватский футболист, нападающий.
 Рукавина, Антонио (род. 1984) — сербский футболист, защитник.
 Рукавина, Георг (1777—1849) — австрийский генерал, комендант крепости Темешвар.
 Рукавина, Йосип (род. 1942) — хорватский шахматист, международный мастер (1972).
 Рукавина, Миливой (род. 1915) — югославский политик.
 Рукавина, Томислав (род. 1974) — хорватский футболист, полузащитник.